World 10K Bangalore — ежегодный 10-километровый шоссейный пробег, который проводится в городе Бангалор, Индия. Соревнования проводятся с 2008 года, обычно в начале мая. Является одним из самых престижных пробегов мира. Старт и финиш пробега находится на стадионе Sree Kanteerava Stadium. Наряду с основной дистанцией проходит забег на 5,7 км и заезд инвалидов-колясочников. Общий призовой фонд составляет 150 000 долларов США. Победитель у мужчин и женщин получает 20 000 долларов США.

Пробег имеет золотой статус IAAF.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Индии
Бангалор